San Antero steht für:

 San Antero († 236), Bischof von Rom, siehe Anterus
 San Antero (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Córdoba, Kolumbien